Michel Reddé (1950), archéologue et philologue français
 Véronique Brouquier-Reddé (1957), escrimeuse et archéologue français
 Jean-Baptiste Reddé, dit Voltuan (1957), militant français